

Россия 
Устиновский район — административный район города Ижевска

Украина 
Устиновский район — административная единица Кировоградской области